Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Karlovy Vary du 9 au .

Ruxandra Dragomir remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karina Habšudová et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 1996
Prague
Sport en Tchéquie en 1996
Tennis en septembre 1996